

Patronyme 

 Anne Caprile (1920-2013), actrice française ;
 Elia Caprile (2001-), footballeur italien ;
 Emilio Caprile (1928-2020), footballeur italien ;
 Leo Caprile (1959-), animateur de radio et animateur de télévision chilien ;
 Lorenzo Caprile (1967-), couturier espagnol ;
 Vincenzo Caprile (1856-1936), peintre italien.

Toponymes 

 Caprile, commune italienne de la province de Biella.